Aprà ist der Familienname folgender Personen:
 Adriano Aprà (* 1940), italienischer Filmjournalist und Regisseur
 Nietta Aprà (1905–1990), italienische Kunsthistorikerin
 Pierluigi Aprà (1944–1981), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Apra